Kid Galahad (film 1937)
 Kid Galahad (film 1962)
 Kid Galahad (bokser)